Belavistensi – abitanti di Alto Bela Vista
Belavistensi – abitanti di Bela Vista de Goiás
Belavistensi – abitanti di Bela Vista do Maranhão
Belavistensi – abitanti di Bela Vista do Paraíso
Belavistensi – abitanti di Bela Vista
Belavistensi – abitanti di São José da Bela Vista
Belavistensi – abitanti di São Sebastião da Bela Vista